Il singolare del torneo di tennis Bucarest Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Horacio de la Peña che ha battuto in finale Marcos Ondruska 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Francisco Clavet (quarti di finale)
 Franco Davín (quarti di finale)
 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Rodolphe Gilbert (primo turno)

 Markus Naewie (semifinali)
 Ronald Agénor (quarti di finale)
 Germán López (secondo turno)
 Lars Koslowski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bucarest Challenger 1992